Tuk ou tuk peut désigner:

Code 
tuk  est un code  pouvant signifier :
 tuk, le turkmène, selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue.

Sigle 

TUK est un sigle pouvant désigner :
 T.U.K, marque de chaussures punk britannique.

Toponyme 
Tuk est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
 Tuk, une localité située dans la municipalité de Rovišće, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
 Tuk, une localité située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
 Tuk Bjelopoljski, une localité située dans la municipalité de Plitvička Jezera, comitat de Lika-Senj ;
 Tuk Mrkopaljski, une localité située dans la municipalité de Mrkopalj, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
 Tuk Vojni, une localité située dans la municipalité de Mrkopalj, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
aux Pays-Bas
 Tuk, un village situé dans la commune de Steenwijkerland, dans la province d'Overijssel.

Voir aussi 

 Tuk-tuk, véhicule, déclinaison moderne des pousse-pousse ;
 Le Petit Tuk (Lille Tuk), conte danois de Hans Christian Andersen.